Langnau am Albis est une commune suisse du canton de Zurich.
 Langnau bei Reiden est une ancienne commune suisse du canton de Lucerne, aujourd'hui intégrée à Reiden.
 Langnau im Emmental est une commune suisse du canton de Berne.
Homonymie de toponyme